A NetMiniszterelnököt az internetes társadalom elektronikus úton, online felületen keresztül választja egy évre. A megválasztott személy NetMiniszterelnökként egy évet kap arra, hogy szakmai szervezetekkel együtt megvalósítsa kampányában meghirdetett programját.

A verseny

Alapítás 
A Legyél Te Magyarország NetMiniszterelnöke! elnevezésű online szakmai kampányversenyt a Média Hungária és a hetivalasz.hu hirdette meg 18 és 24 év közötti, különleges kihívásra vállalkozó fiatalok számára. Olyan jelentkezőket kerestek, akik tehetséget és kedvet éreztek magukban a magyar Netország irányításához.

A versenyről
 Milyen NetMagyarországot képzelsz el napjaink realitásából kiindulva?
 Hogyan állítanád ennek az országnak a szolgálatába az Internetet?
 Alkoss programot a magyar információs társadalmat érintő legfontosabb kérdésekben, és kampányolj a neten, hogy Te legyél a NetMiniszterelnök az elkövetkező egy évben!
A NetMiniszterelnök-jelöltek közül az nyer, aki egy hiteles programmal a legtöbb voksot szerzi. Az szerzi a legtöbb szavazatot, aki csapatot és közösséget épít, a legkreatívabb, legokosabb és leghatékonyabb netkampányt bonyolítja le. Megismertetheti magát és kommunikációs képességét a szélesebb nagyközönséggel, és 500 000 forint pénzjutalomban részesül, valamint lehetősége lesz a 2010-es Internet és Média Hungary konferenciákon egy-egy előadás megtartására, továbbá a szervezők folyamatos megjelenést biztosítanak számára a Heti Válasz hasábjain, weblapjain. A nyertes 1 évig büszkén viselheti a NetMiniszterelnöki rangot, amely elismerést jelent, több bemutatkozási lehetőséggel.

A pályázat menete 2010-ben
Írja le összesen maximum 4 db A/4-es oldalon (min. 11 pontos betűkkel, max. 1 cm-es margókkal) az alábbi témakörökben és sorrendben gondolatait, elképzeléseit, terveit (a 4x1 oldal beosztása szabadon variálható, de nem bővíthető, max. 4 oldal lehet). Figyeljen arra, hogy a most megadott tartalmat és megvalósítási módozatokat a későbbi fordulókban a gyakorlatban is alkalmaznia kell, ezért erre tekintettel készítse el írásos anyagát.

I. Kötelező téma: – 5 pont
 Milyen országot képzel el napjaink realitásából kiindulva? (Nem lehet pártpolitikai észrevétel, kritika, azért pontlevonás jár.)

II. Szabadon választható téma (Kérjük, egy témában fejtse ki véleményét, gondolatait!) – 10 pont
 Hogyan állítaná ennek az országnak a szolgálatába az Internetet?
 Mi az álláspontja az internet-szabadság és –szabályozás kérdéseiben?
 Miként javítana a hazai információs társadalmon?

III. A kampány célja (A netminiszterelnöki program célja.) – 10 pont

IV. Kapcsolódó megvalósítási program (időzítés, eszközök, bevont szervezetek, segítségek) – 25 pont
Online kampányjátékról lévén szó, ez kapja a legmagasabb pontszámot

A verseny menete
 A verseny első fordulójában a szervezők 2009. október 15-én pályázatot hirdetnek a legyelte.hu weboldalon, amelyben keresik a NetMiniszterelnököt. Minden 18 és 24 év közötti fiatal pályázhat egy programmal a verseny kiírásban szereplő témákban. A pályázatban a probléma elemzésén túl megoldási javaslatokat várunk megvalósítható lépésekben és eszközökkel.
 A verseny alapját képező microsite az Internet Hungary 2009 Konferencián történő bemutatást követően indul el, megkezdődik a jelentkezések, pályázatok beérkezése. A beérkező pályázatokat egy neves média-, és online szakemberekből álló zsűri bírálja el:
Baló György - újságíró
Berényi Konrád - www.onlinemarketing.hu
Dévényi István - újságíró
Dunder Krisztián - www.dunder.hu
Gerényi Gábor - Internetto és Index alapító
Heltai Péter - újságíró
Novák Péter - Kirowski ügyvezető, IAB elnök
Dobó Mátyás - www.doransky.hu
Lakner Zoltán - politológus
Mráz Ágoston - politológus
Az elbírálás meghatározott szakmai szempontok szerint, és kiválaszt 10 pályázót, akik indulhatnak a verseny második fordulójában.
 Megkezdődik a Netminiszterelnök-jelöltek játékos kampányversenye (2010.január 30.). Ekkor a jelöltek két hónapig kampányolhatnak programjuk bemutatásával a játékban rendelkezésre álló online eszközök segítségével. Az eszközök használatában segítséget kapnak az egyes tréningek során különböző online kampányszakértőktől. A tréningeken a hallgatók megtanulhatják a kampány tervezését és lebonyolítását. Megtanulják például, hogy mi az a kampánystratégia, az időzítés, az üzenetfogalmazás, a "célba" juttatás, és megtanulják azt is, hogy mindezekhez hogyan érdemes felépíteni, alkalmazni a különböző kampányeszközöket.
 A szavazók személyesen is találkozhatnak a NetMiniszterelnök-jelöltekkel, ugyanis 2010. március 17., 17.45 órától a jelöltek megtartják programismertető beszédeiket.
I. forduló 18.00 - 18.55 óra
8x5 perc áll rendelkezésre, plusz a technikai idők - tehát ez kb. 50 perces program. A NetMiniszterelnök-jelöltek a Bolyai terem pulpitusán egyenként max. 5 percben ismertetik programjaikat (ppt. és tárgyi prezentáció engedélyezett). A beszédek sorrendjét a program elején sorsolással határozzuk meg.
SZÜNET (10 perc)
II. forduló (19.05 - 21.00 óra)
A jelöltek a közönség kérdéseire válaszolnak. A teremben a csapatok egy helyre ülnek. A közönség a NetMiniszterelnök-jelöltek és csapataik által szervezett résztvevőkből áll. A közönséget a csapatoknak kell szerveznie. Egy csapat maximum 40 főt hívhat. Minden csapatnak lesz kérdést jelző táblája, amin a jelölt neve szerepel, és amelynek segítségével a műsorvezető is ellenőrizheti, hogy saját csapattag ne „kérdezhessen alá” a versenyzőnek, illetve hogy más csapatoknak teljes körben adhasson lehetőséget, valamint a csapat érdekeivel megegyezően hangozhassanak el a kérdések. Mindenkinek kérdésenként max. 2 perc áll rendelkezésre a válaszra. Az időket szigorúan betartatjuk. Minden jelölt maximum 3 kérdést kaphat. Egy kérdés max. 1 perc lehet. Minden csapatnak egy kérdezője lehet, akinek az első sorban kell helyet foglalnia. Amennyiben mind a nyolc NetMiniszterelnök-jelölt részt vesz a játékban, akkor egy emberre a kérdés-felvetéssel együtt kb. maximum 10 perc jut. Ez azt jelenti, hogy ez a program közel két órás. Ennek a program a felvétele március 20-án kerül nyilvánosságra.
 2010. március 24., 18 és 21 óra között kerül megrendezésre a NetMiniszterelnök-jelöltek párbaj beszélgetése. Ennek helyszíne az ELTE Társadalomtudományi Kar Harmónia terme (Lágymányosi Campus XI. Pázmány Péter sétány 1/a.). A NetMiniszterelnök-jelöltek párbaj-beszélgetésén a műsorvezető azonos kérdéseket tesz fel a jelölteknek. Az összes kérdés megválaszolására fejenként 15 perc áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló idő csökkenését egyénenként mérjük. A jelöltek válaszadási sorrendjét ezúttal is sorsolással döntjük el. A NetMiniszterelnök-jelöltek beszédeit, beszélgetését videóra vesszük (többkamerás felvétel), az anyagot az esemény után megvágjuk, és március 27-től nyilvánossá tesszük. A verseny a célegyenesbe érkezett, ezért felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy ezeken az eseményeken teljes létszámmal és erőbedobással vegyenek részt. A közönséget a csapatoknak kell szerveznie. Egy csapat maximum 40 főt hívhat.
 2010. április 1-jén játékos online szavazás keretében a versenyt nyomon követő érdeklődők megszavazhatják a NetMiniszterelnököt, így segítve őt az értékes fődíj elnyerésében. Az egyévre megválasztott NetMiniszterelnök lehetőséget kap arra, hogy minél nagyobb ismertséget szerezzen a nagyközönség, a hazai információs társadalom és a döntéshozók körében.

A szavazásról
A Legyél Te Magyarország Netminiszterelnöke! kampányjáték szavazására 2010. április 1-jén megnyílik a verseny virtuális szavazófülkéje a www.legyelte.hu weboldalon, ahol a többhónapos kampányjáték finisében szavazhatnak az érdeklődők a nyolc jelölt egyikére. Az elmúlt időszakban a versenyzőkön volt a sor, hogy az internet segítségével minél több potenciális szavazóhoz juttassák el az üzeneteiket a hazai nettársadalom érekében alkotott programjukról, hogy a szavazáson minél több voksot gyűjthessenek be. A szavazás 8 órától 24 óráig tart, a játékról, a versenyzőkről és programjaikról a weboldal menüpontjaiban találsz információt!

Megválasztották hazánk első NetMiniszterelnökét!
Lezárult a Legyél Te Magyarország NetMiniszterelnöke című kampányverseny, amely a hetivalasz.hu és a Média Hungária konferenciairoda közös játéka.
2010. április 1-jén a reggel 08:00 órától 24:00-ig tartó szavazás során a játék döntőjébe jutott NetMiniszterjelöltjek és kampánycsapataik több mint 9000 embert mozgattak meg és bírtak voksolásra az interneten, a www.legyelte.hu weboldalon.

Az összesítés alapján Magyarország első NetMiniszterelnöke Horváth Dávid, a Dunaújvárosi Főiskola hallgatója lett, az első NetMiniszterelnök kimagaslóan sok szavazatot szerzett. Bemutatkozó weboldala a https://web.archive.org/web/20180511131648/http://netokracia.hu/ címen érhető el, de egyaránt követhető Twitteren vagy a YouTube csatornáján is.

Dávid programját kampányában így mutatta be:
“2010 a NetOkrácia éve! Nyomást gyakorlunk a politikára, mert az internet közössége pártok feletti, tudatos és összetartó! Eljött az idő, hogy a több mint 4 millió hazai internetezőből a közel 3,5 millió szavazó jogú állampolgár online is kezdeményezhessen népszavazást, vagy csatlakozhasson a már meglévőkhöz. Szavazz rám, és bevezetjük az online népszavazás-kezdeményezést! Szavazz rám, és lesz közművesített mobilinternet!”

Az elkövetkezendő egy évben nagy munka vár rá, hogy kitűzött céljait – civil kezdeményezőként - megvalósítsa. A NetMiniszterelnök programja – akár a többi jelölté – előremutató, konkrét akciópontokat tartalmaz, Magyarországért, a magyar információs társadalomért tenni akaró tervezet.
A többhónapos kampányjáték komoly megmérettetés volt a versenyzők számára. A 2009 októberében indult, két fordulós kampányverseny során a szervezők több napos felkészítő tréninget tartottak a résztvevőknek a kampányolás műhelytitkairól, a diákok pedig rendkívül sok munkát fordítottak programjuk kidolgozására, a szavazóik meggyőzésére és mozgósításukért. Aktív kommunikáció folytattak a közösségi nettereken, kihasználták az internet innovatív, legújabb trendeket tükröző kommunikációs eszközeit.

A versenynek nincs vesztese, hiszen a nagymértékű elméleti, gyakorlati tudás és tapasztalat, amelyet a valós kampányolás során szereztek, értékké válik a résztvevők számára.

Második helyezett Faragó Mária (missqkac) valamint

a harmadik helyezett Szabó Norbert Ádám lett

A szervezők köszönetet mondanak mindazoknak, akik a versenyben, a felkészítő oktatásban és a szervezésben részt vettek:

Baló György, Bánhegyi Zsófia, Baráth Gergő, Baráth Péter, Barna György, Berényi Konrád, Borbély Viktor, Borókai Gábor, Dévényi István, Dobó Mátyás, Dunder Krisztián, Gerényi Gábor, Heltai Péter, Kőszegi András, Lakner Zoltán, Máth András, Mráz Ágoston, Síklaki István, Wermer András
További információk elérhetők a: www.legyelte.hu weboldalon.

Külső hivatkozások 
Videó:
mtv videótár - Megválasztották Magyarország netminiszterelnökét

Nyomtatott:
 Napló, 2009. november 12.: Netminiszterelnök kerestetik!
 Kelet-Magyarország, 2009. december 19.: Netminiszterelnöke lesz országunknak
 Hajdú-bihari Napló, 2009. december 19.: Netminiszterelnöke lesz országunknak
 Napló, 2009. december 21.: Online-verseny
 Itthon Magazin - Ferencváros, 2010. május: Az új miniszterelnök

Online:
 mediainfo.hu – NetMiniszterelnök kerestetik
 brandtrend.hu - Legyél Te Magyarország NetMiniszterelnöke!
 Dunaújvárosi Hírlap - Horváth Dávid az újvárosi prezidente
 Heti Válasz - Megválasztották hazánk első NetMiniszterelnökét!
 edupress.hu - Dunaújvárosi főiskolás lett hazánk első NetMiniszterelnöke
 hiradó.hu - Közművesített mobilinternetet ígér a NetMiniszterelnök
 privatbankar.hu - Horváth Dávid lett a NetMiniszterelnök
 mediainfo.hu - Megvan a NetMiniszterelnök játék zsűrije
varaljay.com Interjú Horváth Dávid NetMiniszterelnök-jelölttel

Internet